Universitat Ben Gurion del Nègueb (del seu nom en anglès Ben Gurion University), universitat pública amb seu a Beerxeba (Israel)
 Unitat de Guàrdia de Fronteres (del seu nom en anglès Border Guard Unit), unitat militar per a la guàrdia de fronteres de Ghana